Grez puede hacer referencia a:
Grez, comuna francesa del departamento de Oise.
Grez-Neuville, comuna francesa del departamento de Maine y Loira.
Le Grez, comuna francesa del departamento de Sarthe.
Grez-en-Bouère, comuna francesa del departamento de Mayenne.
Grez-sur-Loing, comuna francesa del departamento de Sena y Marne.
Grez-Doiceau, comuna belga.
Sergio Grez, historiador chileno.
Javiera Grez, futbolista chilena.